Nederland:
 Sion (Rijswijk), een buurtschap in gemeente Rijswijk
 Abdij Sion, een abdij in Diepenveen
 SION, Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

België:
 Sionsite, een stadsontwikkelingsproject in Lier

Denemarken:
 Sion (parochie), een parochie in de gemeente Kopenhagen

Frankrijk:
 Sion (Gers), een gemeente in het departement Gers
 Sion-les-Mines, een gemeente in het departement Loire-Atlantique
 Saxon-Sion, een gemeente in het departement Meurthe-et-Moselle

Zwitserland:
 Sion (district), een district in het kanton Wallis
 Sion (Zwitserland), de hoofdplaats van Wallis
 FC Sion, een Zwitserse voetbalclub 

Een elektrische auto:
 Sion (elektrische auto)

Zie ook 
 Zion, een van de bergen van Jeruzalem, en referentiepunt van het zionisme
 Priorij van Sion, een beweerd geheim genootschap
 Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Sion, een kloostergemeenschap
 Zion (doorverwijspagina) voor de andere betekenissen van Zion